Крис Депаскуале (, род. 2 августа 1961) — австралийский шахматист, мастер ФИДЕ.

Серебряный призёр чемпионатов Австралии 1985 / 86, 1987 / 88 и 1999 / 2000 гг. (в чемпионате 1985 / 86 разделил 1—3 места с Я. Роджерсом и К. Лэйрдом, в дополнительном матч-турнире занял 2-е место).

В составе сборной Австралии участник трёх шахматных олимпиад (1986, 1988 и 1998) и двух командных чемпионатов Азии (1981, выиграл 2 бронзовые медали — в команде и в индивидуальном зачёте; 1991).

Победитель турнира серии Australian Masters 1998 г.

Победитель чемпионата Новой Зеландии 2000 / 2001 гг. (выступал вне конкурса, звание чемпиона получил С. Уостни).

Участник чемпионата Великобритании 1986 г.

Участник чемпионатов Океании.

В 1987 г. представлял Австралию в зональном турнире.

Занимается игрой по переписке. В начале 2000-х в составе сборной Австралии участвовал в предварительных соревнованиях заочной олимпиады.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Криса Депаскуале на шахматных олимпиадах
 Выступления Криса Депаскуале на командных чемпионатах Азии

Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам